Вереа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Селанова. Занимает площадь 94,23 км². Население 1238 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе